İsmail Kartal (Estambul, Turquía, 15 de junio de 1961) es un exfutbolista y entrenador turco que jugaba de defensa. Últimamente dirigió al Fenerbahçe de Superliga de Turquía.

Clubes

Jugador

Entrenador

Selección nacional 
İsmail Kartal fue 6 veces internacional con la selección de fútbol de Turquía desde 1982 a 1985.

Palmarés

Como jugador 

 Fenerbahçe

 Superliga de Turquía (2): 1985, 1989
 Supercopa de Turquía (3): 1984, 1985, 1990

Como entrenador 

 Sivasspor

 TFF Primera División (1): 2005

 Fenerbahçe

 Supercopa de Turquía (1): 2015

Futbolistas de la selección de fútbol de Turquía en los años 1980
Futbolistas del Sarıyer Spor Kulübü
Futbolistas del Gaziantepspor
Futbolistas del Fenerbahçe Spor Kulübü
Futbolistas del Denizlispor
Futbolistas del Adanaspor
Nacidos en Estambul
Defensas de fútbol
Entrenadores de fútbol de Turquía
Entrenadores del Altay SK
Entrenadores del Malatyaspor
Entrenadores del Orduspor
Entrenadores del Anadolu Selçukluspor
Entrenadores del Fenerbahçe
Entrenadores del Gaziantepspor
Entrenadores del Çaykur Rizespor Kulübü